Neuhau steht für:
 den deutschen Namen von Nová Lehota, Ortsteil der Gemeinde Handlová in der zentralen Slowakei
 einen historischen deutschen Namen der Gemeinde Nová Lehota in der Westslowakei
 Neuhau (Stammham), Ortsteil der Gemeinde Stammham, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern